Niemcy:
 Schauren – dzielnica Rhens
 Schauren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Schauren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell